Luis de Francia (Fontainebleau, -Castillo de Meudon, ), conocido como el Gran Delfín (Grand Dauphin en francés) o Monseñor (Monseigneur), fue príncipe de Francia, hijo mayor y heredero del rey Luis XIV y la reina María Teresa de Austria. Recibió el título de delfín nada más nacer, siendo el primero en la línea sucesoria al trono francés hasta su muerte en 1711. 

El nombre de Gran Delfín se popularizó después de su muerte para diferenciarlo de su hijo, el duque de Borgoña (hermano mayor de Felipe V de España y nuevo Delfín, el Pequeño Delfín) ya que ambos nunca llegaron a reinar. El Gran Delfín no participó demasiado en la vida política francesa, principalmente porque su condición de heredero sucesor hacía que siempre estuviera rodeado de aduladores que trataban de ganar favores en su futuro reinado. Su implicación en la política internacional se limitó a renunciar a su derecho al trono español en la Guerra de Sucesión Española en favor de su segundo hijo, Felipe, duque de Anjou.

Primeros años 
Luis nació en el Palacio de Fontainebleau, como el hijo mayor del rey Luis XIV de Francia y de la reina María Teresa de Austria, fue bautizado en la capilla del castillo de Saint-Germain-en-Laye y se le dio el nombre de su padre de Luis. Como fils de France (hijo de Francia) tenía derecho al tratamiento de Alteza Real y fue considerado el hombre más importante en el reino después de su padre.

Cuando Luis llegó a la edad de siete años, fue retirado del cuidado y educación de las mujeres y se le colocó en la sociedad masculina. Su preceptor fue Charles de Sainte-Maure y fue educado por Jacobo Benigno Bossuet, obispo de Meaux, un destacado clérigo, predicador e intelectual francés. A pesar de su inteligencia, Luis fue descrito como perezoso e indolente. Sin embargo, su generosidad y amabilidad le dieron gran popularidad en París y con el pueblo francés en general. Luis era uno de los seis hijos legítimos de sus padres. Todos los demás murieron en la primera infancia.

Papel político 

Aunque se le permitió asistir y después a participar en el Consejo del Rey, Luis no jugó un papel importante en la política francesa. No obstante, como el heredero al trono, él estaba constantemente rodeado de aduladores que trataban de ganar favores en su futuro reinado. Vivió tranquilamente en Meudon, por el resto de su vida rodeado de sus dos medias hermanas María Ana de Borbón y Luisa Francisca de Borbón, a quienes amaba entrañablemente.

Papel militar 
Durante la Guerra de los Nueve Años, fue enviado en 1688 al frente de Renania. Antes de salir de la corte, Luis recibió instrucciones de su padre:

El coraje de Luis no se demostró cuando no fue a visitar  a los soldados en las trincheras inundadas bajo un intenso fuego. Montausier.

Matrimonios y descendencia

Con María Ana Victoria de Baviera 
Se casó el 7 de marzo de 1680 con María Ana Victoria de Baviera, un año mayor que Luis y, al llegar a la corte francesa, fue descrita como muy poco atractiva pero muy culta. Tuvieron tres hijos:

 Luis de Francia (16 de agosto de 1682-18 de febrero de 1712), duque de Borgoña y delfín;
 Felipe de Francia (19 de diciembre de 1683-9 de julio de 1746), rey de España y duque de Anjou. Fundador de la dinastía Borbón española;
 Carlos de Francia (31 de julio de 1686-5 de mayo de 1714), duque de Berry.

Con Mademoiselle de Choin
María Ana murió en 1690. Después de la muerte de su primera esposa, Luis se casó en secreto con su amante María Emilia de Joly, Mademoiselle de Choin en 1694. Su nueva esposa no adquirió la condición de "Delfina", y el matrimonio permaneció sin hijos sobrevivientes. Embarazada en el momento de su matrimonio, María Emilia dio a luz a un hijo, que fue enviado en secreto a las zonas rurales; murió el niño de dos años, en 1697, sin recibir un nombre.

 Niño sin nombre (1695-1697)

Con Francisca Pitel  

 Ana Luisa de Bonbour (1695-agosto de 1716) , esposa de Anne Errard d'Avaugour;

 Carlota de Fleury (6 de febrero de 1697-1750), esposa de Gérard Michel de La Jonchère.

Con María Ana Caumont de La Force  

 Luisa Emilia de Vautedard (1694-1719), esposa de Nicolas Mesnager.

Muerte 
Un brote de viruela estaba atacando Europa, y el Delfín enfermó y murió el 14 de abril de 1711, a los 49 años de edad. Aún reinaba su padre, y por lo tanto no llegó a ceñirse nunca la corona de San Luis.

Con su muerte, dio comienzo a una serie de catastróficas circunstancias, que se saldaron con la muerte de su hijo, el Duque de Borgoña y de su nieto Luis, duque de Bretaña. Finalmente, otro de los nietos del Gran Delfín sucedería a Luis XIV en 1715 como Luis XV.

Ancestros

Títulos

Referencias

Véase también 
 Tesoro del Delfín

Enlaces externos 

 Genealogía de Luis de Francia, el Gran Delfín (en francés)

Hijos de Francia del siglo XVII de la dinastía de los Borbones
Hijos de Francia del siglo XVIII de la dinastía de los Borbones
Nacidos en Fontainebleau
Delfines de Francia (casa de Borbón)